Апплин () — фамилия.

Известные носители 
 Апплин, Артур (1873—1949) — британский актёр, писатель и драматург.
  (1869—1957) — британский военный и политический деятель, член Палаты общин от Энфилда (1924—1929, 1931—1935).
  (1895—1972) — американский палеонтолог, энтузиаст микропалеонтологии.

См. также 
 Аплин